Мария Юозапайтите (; 27 марта (9 апреля) 1912, Санкт-Петербург, Российская империя — 22 февраля 1992, Вильнюс, Литва) — литовская и советская артистка балета, . Народная артистка Литовской ССР (1953).

Биография 
Училась в балетной студии у О. Дубенецкене-Калпокене, Г. Г. Кякшта, B. Н. Немчиновой. Совершенствовала мастерство в студии М. Ф. Кшесинской в Париже.

В 1929—1959 годах выступала в Каунасском, затем — солистка балета Вильнюсском театрах. В середине 1930-х годов гастролировала в Монте-Карло, Лондоне, Таллине, Риге, Лиепае. В 1935—1939 годах преподавала в Каунасской балетной студии.

Создала глубоко реалистические образы Марите в первом литовском национальном многоактном балете «Невеста» Пакальниса, а также Марии, Полины «Кавказский пленник») Асафьева, Тао Хоа («Красный мак» Глиэра), Светланы («Светлана» Клебанова).

Избранные партии 
 Одетта и Одиллия («Лебединое озеро» П.Чайковского)
 Аврора («Спящая красавица» П.Чайковского)
 Юрате («Юрате и Каститис» Ю.Груодиса)
 Сванильда — («Коппелия» Л.Делиба)
 Китри — («Дон Кихот» Л. Минкуса)
 Раймонда — («Раймонда» А. Глазунова)
 Мария — («Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева)
 Марите («Невеста», Ю.Пакальниса);
 Ингрида («Пер-Гюнт» Э. Грига

Муж — Бронюс Келбаускас, артист балета, народный артист Литовской ССР (1955).

Литература 
 Балет: энциклопедия. / Гл. ред. Ю. Н. Григорович.- М.: Советская энциклопедия, 1981.
 Lidija Motiejūnaitė. M. Juozapaitytė, Vilnius, 1969.

Ссылки 
 Marija Juozapaitytė-Kelbauskienė

Артисты балета Литвы
Народные артисты Литовской ССР
Артисты балета СССР